Oliu es un término que proviene del catalán y significa "olivo". Puede referirse a:

 Alejandro Abal Oliú (nacido en 1948), abogado uruguayo.
 Alfredo Oliú, abogado y político uruguayo.
 Fernando Oliú (1925-1983), abogado y político uruguayo.
 Ingrid Oliu, actriz estadounidense.
 Joan Oliu i Pich (1921-1998), directivo bancario catalán.
 Josep Oliu i Creus (nacido 1949), banquero catalán.